koor (toneel), een rei of koor in een Grieks drama of treurspel
reidans, een dans
rei (gereedschap), een als gereedschap gebruikte lange lat, bijvoorbeeld door een stratenmaker
Brugse reien, grachten in Brugge